Zed steht für:
 Lanetro Zed, internationaler Anbieter für Klingeltöne und Mobiltelefon-Anwendungen
 Zed (Band), neuseeländische Pop-Rock-Band

ZED steht für:
 Zentrales Kunstgutdepot, Kunstdepot Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam
 ZigBee End Device, siehe ZigBee #Einleitung
 Zentrale Expositionsdatenbank

Zed ist der Künstlername von:
 David Zed (* 1961; David Kirk Traylor), amerikanisch-italienischer Komiker, Sänger, Schauspieler und Pantomime

Siehe auch:
 Zedd

Abkürzung